Il singolare del torneo di tennis AXA Cup 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Marc Rosset che ha battuto in finale Evgenij Kafel'nikov 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (finale)
  Nicolas Kiefer (primo turno)
  Tim Henman (primo turno)
  Thomas Enqvist (semifinali)

 Greg Rusedski (semifinali)
 Cédric Pioline (quarti di finale)
 Dominik Hrbatý (secondo turno)
 Hicham Arazi (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

AXA Cup 2000
ATP Tour 2000